Pronitschew (russisch , nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Michailowitsch Pronitschew (* 1997), russisch-deutscher Fußballspieler
 Michail Wladimirowitsch Pronitschew (* 1968), russischer Fußballspieler
 Wladimir Jegorowitsch Pronitschew (* 1953), russischer Offizier